Weinart ist der Nachname folgender Personen:

Siehe auch:
 Weinhart
 Weinert